Francisco Galindo Filho (Martinópolis, 28 de junho de 1956) é um empresário e político brasileiro. É o ex-prefeito da cidade de Cuiabá, após a renúncia de Wilson Santos, que disputou o Governo do Estado de Mato Grosso contra Mauro Mendes e Silval Barbosa, Entregou a Prefeitura para o Empresário Eleito em 2012 Mauro Mendes.. É filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro.

Prefeitos de Cuiabá
Naturais de Martinópolis
Membros do Partido Trabalhista Brasileiro
Empresários de Mato Grosso
Vice-prefeitos de Mato Grosso